Pont Charles steht für folgende Brücken:

 Pont Charles-Albert, anderer Name der Pont de la Caille bei Cruseilles, Département Haute-Savoie, Frankreich
 Pont Charles-Bessières, offizieller Name der Bessières-Brücke in Lausanne, Schweiz